Георгий Сетуридзе (груз. — გიორგი სეთურიძე) (8 апреля 1985 года, Тбилиси) — грузинский футболист, полузащитник клуба «Айнхайт» (Рудольштадт). Практически вся карьера игрока прошла в грузинских и азербайджанских клубах. В сезоне 2007/08 провел 1 матч за «Карл Цейсс», выступавший во 2 Бундеслиге.

Карьера в сборной 
За сборную Грузии в период с 2006 по 2009 провел 5 матчей, также привлекался к матчам моледежной сборной Грузии (до 21 года) сыграл 10 игр, забил 2 мяча

Достижения 
 «Динамо» Тбилиси
 Чемпион Грузии (1): 2012/13
 Кубок Грузии (1): 2013

 «Дила»
 Чемпион Грузии (1): 2014/15

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Грузии
Игроки сборной Грузии по футболу
Игроки ФК «Динамо» Тбилиси
Игроки ФК «Металлург» Рустави
Игроки ФК «Торпедо» Кутаиси
Игроки ФК «Стандард» Сумгаит
Игроки ФК «Карл Цейсс»
Игроки ФК «Локомотив» Тбилиси
Игроки ФК «Динамо» Батуми
Игроки ФК «Кяпаз»
Игроки ФК «Дила»